Тяньюань:
 Тяньюань (пещера) — пещера в Китае 
 Тяньюань (титул го) — один из основных китайских титулов го
 Тяньюань (Чжучжоу) — район городского округа Чжучжоу провинции Хунань (КНР)